La expresión Alma y vida puede referirse a:

 La obra de teatro Alma y vida, de Benito Pérez Galdós.
 La banda de rock argentina Alma y Vida.